Вільме́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Сена і Марна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 75 км на південний схід від Парижа, 30 км на південний схід від Мелена.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 269 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 692,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Мерія муніципалітету Вільмер
 [ Розташування муніципалітету Вільмер на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сена і Марна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Сена і Марна